Emily Beecham – attrice britannica naturalizzata statunitense
 Joseph Beecham – dirigente d'azienda, imprenditore e politico britannico
 Thomas Beecham – direttore d'orchestra britannico
 Thomas Beecham – imprenditore britannico